Klaatu:
 Klaatu (День, когда остановилась Земля)
 Klaatu barada nikto
 Klaatu (группа)
 Klaatu (Star Wars)
 Klaatu (комиксы)